Danna, un village du département du Mayo-Rey, dans la région du Nord au Cameroun ; 
 l'île de Danna en Écosse ;
 Danna, un ancien village de Palestine.